Lin’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lin'an Shi, härad, Zhejiang, 
 Lin'an Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar